В българския език географското название Англия може да обозначава различни неща:

 Англия, историческа област, днес част от Великобритания;
 кралство Англия - историческа държава на остров Великобритания
 погрешно използване на думата за Великобритания – острова, включващ Англия, Уелс и Шотландия;
 погрешно използване на думата за Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия.